Luís Eduardo Matarazzo (São Paulo,  — Zurique, ) foi um empresário brasileiro, um dos 13 filhos do importante industrial Francesco Matarazzo e Filomena Sansivieri. Foi casado com Bianca Troise, com que teve as filhas Maria Grazia (Graziella) Matarazzo e Cláudia Matarazzo.

Atuou sobretudo na área imobiliária, tendo criado diversos empreendimentos em áreas hoje urbanizadas da zona oeste da cidade de São Paulo, como o Jardim Paulistano, as cercanias da Cidade Universitária, a Vila Gomes, Cidade São Francisco, etc. 

Foi um dos presidentes da Sociedade Esportiva Palmeiras, na época Società Palestra Italia (Sociedade Esportiva Palestra Itália), sendo sucedido por Dante Delmanto, tricampeão paulista de futebol.

Seu nome recebeu diversas homenagens, como a EMEF Conde Luís Eduardo Matarazzo, a rua Conde Luís Eduardo Matarazzo etc.

Ver também
Família Matarazzo

Empresários do estado de São Paulo
Homens da família Matarazzo
Brasileiros de ascendência italiana
Presidentes da Sociedade Esportiva Palmeiras